Tadeu Martins Leite (Tadeuzinho) (Montes Claros, 2 de setembro de 1986) formado em Gestão Pública,  Empresário e Deputado Estadual pelo Estado de Minas Gerais, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB) casado e pai de uma filha. Foi um dos fundadores/incentivadores do Montes Claros Vôlei, equipe que foi campeã estadual em 2009 e que chegou a conquistar o vice-campeonato da Superliga Brasileira de Voleibol 2009/2010.

História e vida política
Filiado ao MDB, iniciou sua carreira política em 2010, aos 22 anos de idade, quando foi eleito, então, o mais jovem deputado estadual da história da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
Já em seu 1º mandato, coordenou a Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento Mercosul e do Enfrentamento do Crack e Outras Drogas, além de ter presidido a Comissão Especial de criação do Dia dos Gerais.
Reeleito para a 18ª Legislatura, foi o mais jovem secretário de Estado do Governo de Minas Gerais, assumindo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana (Sedru). 
Nesta função, entre outras ações, coordenou a Força Tarefa criada pelo Governo de Minas para avaliar as consequências da tragédia do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, e reativou o processo de regularização fundiária urbana no Estado.
Ainda no mesmo mandato foi escolhido como líder da Maioria na Assembleia, e coordenou um bloco composto por cerca de 50 deputados. Presidiu a Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União, que fez um levantamento das perdas de arrecadação de impostos do Estado causadas pela Lei Kandir. Foi, ainda, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça e membro efetivo de diversas comissões.
Iniciou seu terceiro mandato na 19ª Legislatura da ALMG (2019/2023), com aumento de 52% em sua votação e foi eleito por unanimidade, para o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia, no biênio 2019/2020.
Em sua atividade parlamentar, destacam-se importantes conquistas para os jovens mineiros, como a criação da lei da Bolsa Aprendiz, que implementou uma política estadual de acesso dos jovens ao primeiro emprego,  e a aprovação da lei que estabelece um piso de R$754,57 para a bolsa de estágio paga no serviço público estadual mineiro. Também foi responsável pelo fortalecimento do ensino público superior aumentando os investimentos do Governo do Estado de R$6 para R$24 milhões anuais para as Universidades Estaduais (Unimontes e UEMG).

Condecorações
Medalha Matias Cardoso – Dia dos Gerais (2010)
Medalha da Ordem do Mérito do Legislativo (2012)
Colar do Mérito da Corte de Contas Ministro José Maria de Alkimim (2013)
Medalha do Mérito da Defesa Civil (2015)
Medalha do Dia de Minas (2015)
Medalha do Mérito Municipalista Celso Mello de Azevedo (2016)
Medalha Santos Dumont (2016)
Medalha da Inconfidência (2017)
Medalha do Mérito da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (2018)
Medalha Presidente Juscelino Kubitscheck (2017)
Ordem do Mérito Imperador Dom Pedro II - CBMMG
Grande Medalha de Mérito Cidade de Sete Lagoas
Medalha Águas do Paraopeba

Medalha de Honra ao Mérito de 2020 do Ministério Público de Minas Gerais

https://www.almg.gov.br/deputados/conheca_deputados/deputados-info.html?idDep=18860&leg=17

https://gazetanortemineira.com.br/noticias/cidade/tadeuzinho-recebe-medalha-do-merito-da-advocacia-geral

http://g1.globo.com/mg/grande-minas/eleicoes/2014/noticia/2014/10/norte-de-minas-tem-cinco-eleitos-deputados-estaduais-e-tres-federais.html

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2018/10/07/interna_politica,995396/conheca-os-77-deputados-estaduais-eleitos-assembleia-minas-em-2018.shtml

https://www.minasnews.com/site/noticia/6532/minas-gerais/noticias/tadeuzinho-vai-liderar-comissao-estadual-de-recuperacao-do-rio-doce.html

https://gazetanortemineira.com.br/noticias/cidade/tadeuzinho-se-reune-com-entidades-de-classes

http://jornalfr.blogspot.com/2015/02/tadeuzinho-toma-posse-como-secretario.html

https://onorte.net/pol%C3%ADtica/secret%C3%A1rio-tadeu-martins-recebe-medalha-do-m%C3%A9rito-da-defesa-civil-em-bh-1.485778

http://www.cidades.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/197-tadeu-martins-leite-recebe-medalha-do-dia-de-minas

http://jornal.iof.mg.gov.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/11019/noticiario_2010-10-27%202.pdf?sequence=1

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/mpmg-realiza-entrega-da-medalha-do-merito-a-agraciados-de-2020.htm

Deputados estaduais de Minas Gerais